Манербио () — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население: 13 135 человек (на 2004 год), плотность населения составляет 466 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 25025. Телефонный код — 030.

Покровителем города считается cв. Лаврентий. Праздник города 10 августа.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта

Города Италии